HL, Hl eller hi kan avse:

 hl – en metrisk volymenhet 100 liter, se Hektoliter
 HL – en tidigare namnförkortning för en rikstäckande organisation, se Homo-, bi- och transliberaler
 HL – en dansk infrastrukturförvaltare (järnväg), se Hovedstadens Lokalbaner
 HL – ett politiskt parti i Kroatien, se Kroatiska labouristerna – Arbetarpartiet
 HL – ett datorspel och en datorspelsserie, se Half-Life (datorspel) och Half-Life (spelserie)
H.L. – en förkortning av högerled. Används inom matematik för att uttrycka en av ekvationsleden, se Ekvationsled.